Gudiño ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Gudiño Kieffer (1935–2002), argentinischer Schriftsteller
 Enrique Bacmeister Gudiño (* 1952), mexikanischer Botschafter
 Raúl Gudiño (* 1996), mexikanischer Fußballtorhüter